Het bier La Trappe (bier)
 Nieuwe naam van de abdij Notre-Dame de la Grande Trappe